Saker kan syfta på:
Saker – ett historiskt, centralasiatiskt folkslag
 Saker som jag sagt till natten – ett album med det svenska rockbandet Invasionen